Partido Democrático do Turcomenistão — partido político; sigla em inglês: Democratic Party of Turkmenistan
Projeto de Força Térmica — termo físico; em inglês: Thermal Design Power
 Teledeporte — canal de televisão orientado ao desporto da TVE, Espanha

Desambiguações de siglas